Непин, :
 Непин, Эван — британский политик начала XIX века.
 Непин — маленький необитаемый остров на юге Тихого океана, расположен в 1 км от южного берега острова Норфолк.
 Непин — бывший тауншип, ныне территория Оттавы.
 Непин (река) — река в Новом Южном Уэльсе.